Alexander Carr steht für:

 ein Pseudonym des Schriftstellers Hanns Kneifel
 Alexander Carr (Schauspieler) (1878–1946), russisch-amerikanischer Schauspieler